Glass (anglicky „sklo“ nebo „sklenice“) může označovat:

příjmení osob
 David Glass (izraelský politik) (1936–2014)
 Gotthard Glass viz Uziel Gal, izraelský zbrojíř
 Philip Glass (* 1937), americký skladatel
 Ron Glass (1945–2016), americký herec
 Stephen Glass (* 1972), americký novinář

v hudbě
 Glass Hammer, progressive rocková skupina
 Glass Harp, americké rockové power trio
 Glass Harp (album)
 World of Glass, album norské metalové kapely Tristania

jiné
 Glass-Steagallův zákon o bankách z roku 1933
 Google Glass, počítač s náhlavním displejem

Rozcestníky - příjmení